

Biografia 
Assume il suo primo incarico pubblico, come segretario comunale di Sassari nel 1974. Successivamente divenne direttore generale del Comune di Sassari, durante le amministrazioni di Anna Sanna e Gianfranco Ganau. 

Nel 2014 assume l'incarico di Commissario prefettizio presso il comune di Sassari, fino all'elezione di Nicola Sanna del 27 maggio dello stesso anno. 

L'anno successivo, grazie alla nomina del Presidente Francesco Pigliaru, diventa Commissario straordinario della Provincia di Sassari (a causa dello scadere del mandato di Alessandra Giudici).

Note